Cette page affiche les résultats détaillés de la Coupe du monde de football 2006 à partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale.

Huitièmes de finale

Allemagne - Suède

Argentine - Mexique

Angleterre - Équateur

Portugal - Pays-Bas 

Ce match a été surnommé . L'arbitre russe Valentin Ivanov y a distribué 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges, établissant un nouveau record pour un match administré par la FIFA.

Italie - Australie

Suisse - Ukraine

Brésil - Ghana

Espagne - France

Quarts de finale

Allemagne - Argentine

Italie - Ukraine

Angleterre - Portugal

Brésil - France

Demi-finales

Allemagne - Italie

Portugal - France

Match pour la troisième place

Allemagne - Portugal

Finale

Italie - France

Annexes

Notes et références

Articles connexes 

 Coupe du monde de football 2006

Coupe du monde de football 2006